Cala, accident geogràfic costaner
 Cales, ciutat de Campània
 Cales (sàtrapa) o Cal·les, militar i sàtrapa macedoni
 Cales (general), general de Cassandre